Palpa, une ville du Sud du Pérou ;
 Palpa, une des cinq provinces de la région d'Ica, au Pérou.

Voir aussi